Özek ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Ahmet İlhan Özek (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Ali Özek (* 1932), türkischer islamischer Theologe und Hochschullehrer
 Çetin Özek (1934–2008), türkischer Jurist, Hochschullehrer und Autor

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname